Babyjahr steht für
 Elternzeit
 Erziehungsurlaub
 Kindererziehungszeit in der gesetzlichen Rentenversicherung

Siehe auch:
 Mutterschutz
 Mutterschaftsurlaub
 Vaterschaftsurlaub